Coxsackie – wirus należący do enterowirusów
Miejscowości w USA:
 Coxsackie – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Greene
 Coxsackie – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Greene
Gminy w USA:
 Coxsackie (ang. Coxsackie Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Greene